Айоо-де-Видриалес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 60,02 км². Население — 380 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы